SAM, Stefanini's Agile Methodology es una metodología basada en Scrum, creada por Stefanini Mexico.

Process

Especificación
Este proceso está destinado a proporcionar la comprensión correcta del sistema con usuario final. 

Prototipo
Esta fase es opcional y no pertenece al flujo de la metodología, sin embargo es una actividad que tiene que estar lista antes de iniciar la fase de desarrollo.

Desarrollo SCRUM
Al desarrollador se le provee de los elementos desarrollados en la fase de especificación (Proyecto Conceptual, Caso de Uso de Negocios, Modelo de datos), así mismo el analista de sistemas le provee de una explicación de cada uno de los requerimientos. 

Pruebas
El objetivo en este proceso es garantizar que el sistema ha sido desarrollado correctamente, sin errores de diseño y/o programación. Es conveniente probar por separado cada módulo del software, y luego probarlo de forma integral, para así llegar al objetivo. 

Validación
El proceso de validación se define por el punto de vista de confirmación del cliente, en su entorno operativo de funcionamiento o simulado. 

Implantación
El proceso de Liberación termina con la implementación. Este proceso consiste en la entrega de los códigos fuente y los ejecutables de los sistemas.

Ingeniería de software